Lelu ist:

 eine Insel des mikronesischen Gliedstaats Kosrae, siehe Lelu (Insel)
 eine Gemeinde des mikronesischen Gliedstaats Kosrae, siehe Lelu (Gemeinde)
 ein Dorf der estnischen Landgemeinde Hiiumaa, siehe Lelu (Hiiumaa)
 Lelu Village, Hauptort der Insel Lelu